Bieg pościgowy mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2023 odbył się 12 lutego w Oberhofie. Była to piąta konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 56 zawodników, wszyscy ukończyli zawody. Tytułu sprzed dwóch lat nie bronił Francuz Émilien Jacquelin, który został zgłoszony do zawodów, ale ostatecznie nie wystartował. Nowym mistrzem świata został Johannes Thingnes Bø z Norwegii, srebro zdobył jego rodak - Sturla Holm Lægreid, a trzecie miejsce zajął Sebastian Samuelsson ze Szwecji.

Jedynym sklasyfikowanym Polakiem był Jan Guńka, który zajął 48. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2023